Groep van 20, een groep van 19 industriële landen en de Europese Unie
 G20 (China), een autosnelweg in China tussen Qingdao en Yinchuan